fait notamment référence à :

 mont Katsuragi, une montagne culminant à  dans les monts Kongō, au Japon ;
 Katsuragi, une ville de la préfecture de Nara sur l'île de Honshū au Japon ;
 Katsuragi, un bourg du district d'Ito, dans la préfecture de Wakayama au Japon ;
 , une corvette de la classe Katsuragi lancé en 1885 ;
 le Katsuragi était un porte-avions de classe Unryū construit pour la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Misato Katsuragi, un personnage de la série d'animation Neon Genesis Evangelion.